Michel Malherbe peut désigner :
 Michel Malherbe (1930-), un encyclopédiste français ;
 Michel Malherbe (1941-), un philosophe français.